USS Pelican (AM-27), een Amerikaanse mijnenveger van Lapwingklasse.
 USS Pelican (AMS-32), een Amerikaanse mijnenveger van de YMS-1-klasse.
 USS Pelican (1995), een Amerikaanse mijnenveger van de  Ospreyklasse